Вениамин Шоломович Шехтман 3 мая 1929 — 12 апреля 2019, Ереван) — российский учёный, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ (1999).

Биография 
Окончил физико-химический факультет Московского института стали (будущий МИСиС) (1952). В 1961 г. там же защитил кандидатскую диссертацию «Изучение структур соединений рения с переходными металлами».

Работал в Институте физики твёрдого тела АН СССР (РАН) (Черноголовка) с первых дней его существования (1963), зав. рентгеновской лабораторией. Возглавлял Лабораторию рентгеноструктурного анализа ИФТТ с момента её основания в 1976 г. и до объединения с Лабораторией рентгеновской оптики и электронной микроскопии в 2003 г. (в итоге создана Лаборатория структурных исследований (ЛСИ)). Последняя должность - главный научный сотрудник сектора элементного и структурного анализа.

Доктор физико-математических наук (30.06.1977), профессор. Докторская диссертация:
 Структурные эффекты в металлах и диэлектриках при внешних воздействиях : диссертация ... доктора физико-математических наук : 01.04.07. - Черноголовка, 1976. - 356 с. : ил.

Научные интересы: материаловедение, фазовые переходы, рентгеновская дифракция, модулированные структуры, апериодические кристаллы, несоизмеримые фазы, сегнетоэлектрики.

Член Национального комитета кристаллографов России, председатель секции «Физика металлов и сплавов» Научного Совета по физике конденсированных сред РАН.

Почётные звания 
Заслуженный деятель науки РФ (1999).

Сочинения 
 Введение в рентгеновскую кристаллографию : Учеб. пособие для студентов и аспирантов, обучающихся по специальностям: "физика конденсир. сред", "физ. материаловедение" / В. Шехтман, Р. Диланян; Подмосков. фил. Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. - Черноголовка, 2002. - 144 с. : ил., табл.; 30 см.; ISBN 5-901675-07-Х
 Свойства трёхмерных голограмм [Текст] / В. В. Аристов, В. Ш. Шехтман ; АН СССР. Ин-т физики твёрдого тела. - (Препринт). - Москва : [б. и.], 1970. - 42 с. : ил.; 22 см.
 О методе съёмки монокристаллов в широкорасходящемся пучке рентгеновских лучей. Доклады АН СССР (1972) 205 , 4 , 834-837

Редактор книги, изданной на английском языке:
 The real structure of high‐Tc superconductors. Springer series in materials science, Springer, Springer‐Verlag, 1993; 189 Seiten, 107 Abbildungen, 4 Tabellen, ISBN 3‐540‐56559‐0 (Berlin). ISBN 0‐387‐56559‐0 (New York).

 Автор книги стихов
 Бедуины больших городов : Стихотворения. Фрагм. кн. странствий / Вениамин Шехтман. - пос. Черноголовка (Моск. обл.) : Б. и., 1996. - 99,[1] с.; 21 см.

Источники 
 Шехтман Вениамин Шоломович
 Шехтман Вениамин Шоломович
 К истории становления института, из воспоминаний Ю.А. Осипьяна

Ссылки 
 Список научных публикаций

Физики СССР
Выпускники МИСиСа
Сотрудники ИФТТ РАН